Il doppio del torneo di tennis Casablanca Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Casablanca Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte dell'ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Juan Carlos Báguena e Francisco Roig (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Sláva Doseděl e Richard Krajicek con il punteggio di 6-4, 5-7, 7-5.

Teste di Serie

  Juan Carlos Báguena /  Francisco Roig (campioni)
  Tom Kempers /  Tom Nijssen (semifinali)

  José Francisco Altur /  José Luis Aparisi (primo turno)
  Tomas Nydahl /  Vicente Solves (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Casablanca Challenger 1990